– pierwszy singel Malice Mizer wydany 10 grudnia 1995.

Lista utworów 
 Uruwashiki Kamen no Shoutaijou (麗しき仮面の招待状) – 4:26
 Après Midi ~Aru Pari no Gogo De~ (APRÈS MIDI ～あるパリの午後で～) – 5:22
 Uruwashiki Kamen no Shoutaijou  (Instrumental) – 4:28
 Après Midi ~Aru Pari no Gogo De~ (Instrumental) – 5:23
 Après Midi ~Aru Pari no Gogo De~ (Instrumental) (wersja alternatywna) – 6:22

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Single Malice Mizer
Single wydane w roku 1995

en:Uruwashiki Kamen no Shoutaijou